Bykov (masculin ; ) ou Bykova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Anatoly Bykov (1953-), lutteur soviétique.
 Andreï Bykov (1988-), joueur de hockey sur glace russe.
 
 Elizaveta Bykova (1913-1989), joueuse d'échecs soviétique.
 Leonid Bykov (1928-1979), acteur et réalisateur soviétique.
 
 Rolan Bykov (1929-1998), acteur soviétique et russe
 Sergueï Bykov (1983-), basketteur russe.
 Tamara Bykova (1958-), athlète soviétique.
 Vassil Bykov (en biélorusse Vassil Bykaw) (1924-2003), écrivain soviétique et biélorusse.
 Viatcheslav Bykov (1960-), joueur de hockey sur glace soviétique et russe puis suisse.
 Viktor Bykov (1945-), coureur cycliste soviétique.
 Youri Bykov (1981-), cinéaste russe

Patronyme russe